W Polsce
 Jagodne – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm (do 2021 w gminie Sawin)
 Jagodne – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Jagodne – osada w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Jagodne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Jagodne – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Domanice
 Jagodne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Jagodne – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Mirzec
 Jagodne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

 Jagodne – nieistniejąca wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków

 Jagodne – gromada

 Zobacz też
 Jagodne – wieś na Ukrainie, (obwód wołyński)
 Jagodne Wielkie
 Jagodna
 Jagodno
 Poligon Jagodne